

Ізов — село, Володимирський район, Волинська область
 Ізов — прикордонна залізнична станція Рівненської дирекції Львівської залізниці
 Ізов — пункт контролю через державний кордон України з Польщею